Walla Walla può riferirsi a:

Geografia
 Australia
 Walla Walla – città nella contea di Greater Hume, nel Nuovo Galles del Sud

 Stati Uniti d'America
 Contea di Walla Walla – contea nello stato di Washington
 Walla Walla – comune nella contea di Walla Walla, nello stato di Washington
 Walla Walla East – census-designated place (CDP) nella contea di Walla Walla, nello stato di Washington
 Walla Walla – fiume che scorre in Oregon e nello stato di Washington

Altro
 Walla Walla Vallis – struttura geologica della superficie di Marte
 Walla Walla – tribù di Nativi Americani di lingua sahaptin